Konge af Danmark: Christoffer 3. 1440-1448

Se også 1442 (tal)

Begivenheder 
 Christoffer 3. af Bayern krones til konge af Norge

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
42
Artikler om enkelte år